Ivan I., papa
 Ivan bez Zemlje 
 Ivan I., francuski kralj
 Ivan I., moskovski veliki knez
 Ivan I. Bánffy
 Ivan I. Bretonski
 Ivan I. Trapezuntski
 Ivan I. Etiopski
 Ivan, kralj Danske
 Ivan I. Drašković
 Ivan I. Kastiljski
 Ivan I. Blojiški
 Ivan I. od Briennea, grof Eua
 Ivan I., portugalski kralj
 Ivan I., grof Luksemburški
 Ivan I., biskup zagrebački